Un aereo scuola - turismo é un aeromobile civile, in grado di portare un piccolo numero di passeggeri (da 2 a 6 solitamente), che viene utilizzato da privati come a/m turistico o dagli Aeroclub per brevetti e abilitazioni.

Gli aerei scuola - turismo più utilizzati sono i Cessna 172, data la loro stabilità permettono agli studenti che svolgono le loro prime ore di volo di imparare facilmente a pilotare.

Aeromobili